Un giocatore troppo fortunato (Jinxed!) – film del 1983 diretto da Don Siegel
I Murphy (Jinxed) – film per la televisione del 2013 diretto da Stephen Herek